Wercklé kan som auktorsförkortning betyda:

 Karl Wercklé
 Karl Carl Wercklé

Robotskapade auktorsförkortningar